Не́гро (Negro) — фамилия. Также, в переводе с испанского «негро» означает «чёрный цвет».

 Негро, Альфонсо (1915—1984) — итальянский футболист, полузащитник.
 Негро, Паоло (род. 1972) — итальянский футболист, защитник.

См. также 
 «Негро» (HMS Negro) — британский эсминец, который 21 декабря 1916 года столкнулся во время шторма в Северном море с другим эсминцем «» под флагом Великобритании; оба корабля затонули; погибло 276 военнослужащих Соединённого Королевства.
 Дель Негро, Винни (род. 1966) — американский профессиональный баскетболист, игрок НБА, бывший тренер клубов НБА «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Клипперс».
 Дель Негро, Мэттью (род. 1972) — американский телевизионный актёр
 Нёгро — озеро в Белоруссии.
 Негрос — остров в группе Филиппинских островов.
 Негре, Леопольд (1879—1961) — французский биолог.

Примечания